Alexander Mackenzie (1822 - 1892) – secondo Primo ministro del Canada dal 7 novembre 1873 al 9 ottobre 1878
 Alexander Mackenzie (1764-1820) – esploratore britannico
 Alexander Campbell Mackenzie (1847-1965) – compositore britannico